Krysař – film d'animazione del 1985 diretto da Jiří Barta
Krysař – film del 2003 diretto da F.A. Brabec
Krysař – musical ceco del 1996
Krysař – racconto di Viktor Dyk del 1915